Edward Wingfield kan syfta på:

* Edward Maria Wingfield (1550–1631), engelsk kolonist i Nordamerika
 Edward Wingfield av Kimbolton (död 1603), engelsk politiker
 Edward Wingfield, 2:e viscount Powerscourt (1729–1764), irländsk peer och politiker